Puede hacer referencia a:
Escolara
Escuelina
tuna
Estudiantina (Waldteufel), vals de Waldteufel.